Psammisia  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Psammisia встречаются в Южной Америке в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Гайане, Перу и Венесуэле. Встречаются также в Вест-Индии, Мексике, Гондурасе и Коста-Рике.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Psammisia aberrans A.C.Sm.
 Psammisia amazonica Luteyn
 Psammisia aurantiaca Luteyn
 Psammisia caloneura A.C.Sm.
 Psammisia chionantha Sleumer
 Psammisia columbiensis Hoer.
 Psammisia corallina A.C.Sm.
 Psammisia cuyujensis Luteyn
 Psammisia debilis Sleumer
 Psammisia dolichopoda A.C.Sm.
 Psammisia ecuadorensis Hoer.
 Psammisia ferruginea A.C.Sm.
 Psammisia fissilis A.C.Sm.
 Psammisia flaviflora A.C.Sm.
 Psammisia grabneriana Hoer.
 Psammisia guianensis Klotzsch
 Psammisia idalima A.C.Sm.
 Psammisia incana Luteyn
 Psammisia montana Luteyn
 Psammisia oreogenes Sleumer
 Psammisia orientalis Luteyn
 Psammisia pauciflora Griseb. ex A.C.Sm.
 Psammisia roseiflora Sleumer
 Psammisia sclerantha A.C.Sm.
 Psammisia sodiroi Hoer.
 Psammisia ulbrichiana Hoer.

Примечания

Ссылки 
 
 List: Psammisia of Ecuador

Вересковые
Флора Южной Америки
Флора Мексики